Santa Catalina (Jujuy), een plaats in de Argentijnse provincie Jujuy
 Santa Catalina (departement), een departement van de Argentijnse provincie Jujuy
 Santa Catalina (Ilocos Sur), een gemeente in de Filipijnse provincie Ilocos Sur
 Santa Catalina (Negros Oriental), een gemeente in de Filipijnse provincie Negros Oriental
 Santa Catalina (Colombia), een gemeente (en eiland) in het Colombiaanse departement Bolívar
 Santa Catalina (Providencia), een eiland in het Colombiaanse departement San Andrés en Providencia
 Santa Catalina (dialect), een dialect van het Kahua, gesproken in de Salomonseilanden
 Santa Catalina Island, een eiland voor de kust van Californië